Clouds (The Mixtape) — микстейп американского рэпера NF. Он был выпущен 26 марта 2021 года.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Микстейпы 2021 года
Дебютные микстейпы